Jagdschirm bezeichnet

 Jagdschirm (Ansitz), ein oft getarnter, ebenerdiger Ansitz von Jägern
 Jagdschirm (Thüringer Schiefergebirge), einen Berg im Thüringer Schiefergebirge
 Begleitschutz von Bombenflugzeugen durch umgebende Jagdflugzeuge